Georges VI ou George VI peut désigner :

 George VI du Royaume-Uni, roi du Royaume-Uni et des dominions britanniques de 1936 à 1952 ;
 Georges VI de Géorgie, roi de Géorgie de 1307 à 1318 ;
 Georges VI d'Iméréthie, prince Abaschidzé de 1702 à 1722 et roi d'Iméréthie de 1702 à 1707.